Cara Sucia bezeichnet:

 Cara Sucia (El Salvador), einen Ort und eine archäologische Fundstelle in El Salvador
 Cara Sucia (Fluss), einen Fluss in El Salvador
 Cara Sucia (Fernsehserie), eine venezolanische Fernsehserie